Костёр бесплодный () — вид однодольных растений рода  семейства . Вид впервые описан шведским систематиком Карлом Линнеем в 1753 году.

В некоторых источниках (включая русскоязычные) растение рассматривают как представителя рода , описывая его под названием Anisantha sterilis (в связи с этим другое русское название — неравноцветник бесплодный). Отмечаются заметные отличия в строении костреца бесплодного от прочих представителей рода Костёр.

Описание 
Однолетнее или двулетнее травянистое растение высотой 30—80 см. Листорасположение очерёдное. Листья простые, с гладким краем, ланцетной либо линейной формы. Соцветие — колос, несёт цветки размером менее 1 см. Плод — зерновка жёлтого цвета.

Распространение 
Встречается в Азии, в Африке, на юге, западе и востоке Европы, на Кавказе. Занесён в Финляндию, США, Австралию, Новую Зеландию. Описан из местности в графстве Суррей (Великобритания).

Значение 
Инвазивный вид. Известен как злостное сорное растение (засоритель). Конкурирует с рядом важных сельскохозяйственных культур, такими как свёкла, нут, подсолнечник, ячмень, чечевица, пшеница, конские бобы. Ко всему прочему, поедание растения животными негативно сказывается на их здоровье.

Синонимы 
Среди многих синонимичных названий таксона:
 Anisantha sterilis (L.) Nevski
 Zerna sterilis (L.) Panz.

Примечания 

Флора Евразии
Флора Африки
Злаки
Сорные растения
Инвазивные виды растений